Удд — многозначное слово:

Удд 
 Удд — остров в Сахалинском заливе Охотского моря, также известен как остров Чкалова.
 Порккала-Удд — историческое название полуострова в Финляндии от , от:  — зубец, кончик, остриё,  — мыс.
 Порккала-Удд — военно-морская база на этом полуострове.
 УДД — проект советского ракетного крейсера — носителя крылатых ракет, 1950-е годы.

Примечания

См. также 
 Удда — город в префектуре Верхнее Котто, Центральноафриканская Республика.
 Уд